Ла Бељеза има више значења:

 Ла Бељеза (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бељеза (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Бељеза (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику